Rémarde bezeichnet zwei Flüsse in Frankreich:

 Rémarde (Orge), einen Nebenfluss der Orge
 Rémarde (Voise), einen Nebenfluss der Voise